albán felkelés (1911), az albánok oszmánellenes felkelése
albán felkelés (1912), az albánok utolsó fegyveres lázadása az Oszmán Birodalom ellen
közép-albániai felkelés (1914), kormányellenes oszmanista felkelés Albániában
fieri felkelés (1935), Zogu-ellenes felkelés az albániai Fierben